Ridgebury ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ridgebury (Connecticut)
 Ridgebury (New York)
 Ridgebury (Pennsylvania)